Die Virtual Bundesliga 2020/21 ist die neunte Ausgabe der Virtual Bundesliga und die dritte Ausgabe mit dem Modus VBL Club Championship.

Dabei wird das Videospiel FIFA 21 unter Organisation der DFL kompetitiv betrieben. Im Vergleich zu den Vorjahren wird die Spielstärke von 85 auf 90 angehoben, wodurch alle Spieler und somit das gesamte Spiel schneller und trickreicher werden. Neben dem zweimaligen Titelträger SV Werder Bremen treten 25 weitere Clubs aus der Bundesliga und 2. Bundesliga im Modus VBL Club Championship an und sorgen für einen Teilnehmer-Rekord.

Turnierstruktur und Zeitplan

VBL Club Championship

Modus 
In seiner dritten Saison erhält der Wettbewerb einen neuen Turniermodus, welcher der gestiegenen Teilnehmerzahl Rechnung trägt. Das Teilnehmerfeld wird nach geographischen Parametern in zwei Divisionen aufgeteilt: Die „Nord-West-Division“ und die „Süd-Ost-Division“ werden jeweils 13 Clubs umfassen. In jeder Division wird zwischen allen Clubs je ein Hin- und Rückspiel ausgetragen. Jede Mannschaft bestreitet also 26 Spiele, an denen jeweils drei Einzelspiele absolviert werden: ein 1 vs. 1 auf der PlayStation 4, ein 1 vs. 1 auf der Xbox One und ein 2 vs. 2 auf der Wunschplattform des Heimteams.

Es wird die im Profifußball übliche Drei-Punkt-Regel angewandt, also drei Punkte für einen Sieg und einen Punkt für ein Unentschieden. Somit kann eine Mannschaft an einem Spieltag maximal neun Punkte für die Tabelle gewinnen.

Tabelle 
Legende:

 (M): Meister VBL Club Championship der Vorsaison
 (V): Vizemeister VBL Club Championship der Vorsaison
 (N): Neuzugang

Nord-West-Division

Süd-Ost-Division

Final Chance 
 Borussia Mönchengladbach – 1. FC Nürnberg 7:4
 FC St. Pauli – Hertha BSC (N) 7:4
 TSG Hoffenheim (N) – Bayer 04 Leverkusen 5:2
 FC Augsburg – VfL Wolfsburg 2:5

Finale 
Legende:

 (M): Meister VBL Club Championship der Vorsaison
 (V): Vizemeister VBL Club Championship der Vorsaison
 (N): Neuzugang

Gruppe A

Gruppe B

Halbfinale und Finale 

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 Offizielle Website der Virtual Bundesliga

E-Sport-Wettbewerb
E-Sport-Veranstaltung 2021
E-Sport-Veranstaltung 2020